El aparecido puede referirse a:

 El aparecido, canción de Víctor Jara.
 El aparecido, lado A del sencillo El aparecido / Solo de Víctor Jara de 1967.
 El aparecido, lado B del sencillo Charagua / El aparecido de Inti-Illimani de 1971.